Big Bend ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Big Bend Country, Region in British Columbia, Kanada
 Big Bend (British Columbia), ehemalige Stadt, Kanada
 Big Bend (Eswatini), Stadt in der Region Lubombo, Eswatini
USA:
 Big Bend (Colorado), Ort im Bent County
 Big Bend (Butte County, Kalifornien), Ort
 Big Bend (Placer County, Kalifornien), Ort
 Big Bend (Shasta County, Kalifornien), Ort
 Big Bend (Sonoma County, Kalifornien), Ort
 Big Bend (Louisiana), Ort im Avoyelles Parish
 Big Bend (Michigan), Ort im Newaygo County
 Big Bend (Missouri), Ort im Maries County
 Big Bend (New York), Ort im Onondaga County
 Big Bend (Mercer County, Pennsylvania), Ort
 Big Bend (Warren County, Pennsylvania), Ort
 Big Bend (South Dakota), Ort im Pennington County
 Big Bend (Wisconsin), Ort im Waukesha County
 Big Bend (Town), Town(ship) im Rusk County, Wisconsin
 Big Bend Township, mehrere
 Big Bend Acres, Ort im Camden County, Missouri
 Big Bend City, Ort im Chippewa County, Minnesota

 Big Bend Lake, mehrere Seen
 Big Bend Lakes, Seen im Valdez-Cordova, Alaska
 Big Bend Island, Insel im Crook County, Oregon
 Big Bend Branch, Fließgewässer im Knott County, Kentucky
 Big Bend Slough, Fließgewässer im Angelina County, Texas
 Big Bend Mine, Mine im Butte County, Kalifornien
 Big-Bend-Nationalpark, im Süden von Texas an der Grenze zu Mexiko
 Big Bend Ranch State Park, Park im Presidio County, Texas
 Big Bend State Conservation Area, Park im Whiteside County, Illinois
 Big-Bend-Staudamm, am Missouri River in South Dakota